«Аквариум или одиночество шпиона» — фильм совместного производства кинематографистов Германии, Польши и Украины. Фильм создан по мотивам автобиографического романа «Аквариум» Виктора Суворова, бывшего советского разведчика, бежавшего на Запад. Премьерный показ состоялся в 1996 году.

Сюжет 
Командир танковой роты Виктор Суворов на военных учениях проявляет смелость и находчивость, тем самым привлекает к себе внимание полковника Кравцова, который тайно подыскивает толкового офицера в свой разведотдел. У Суворова круто меняется карьера: из танкистов он переходит на службу в военную разведку. Полковник постепенно продвигает способного офицера по служебной лестнице.

В конце концов Суворов попадает в «Аквариум», так на жаргоне военных разведчиков именуется главное здание ГРУ. Успешно закончив Военно-дипломатическую академию, Суворов начинает работать в резидентуре военной разведки в Вене под дипломатической «крышей».

Вначале он работает в качестве ассистента у более успешных и опытных разведчиков, но затем Суворов придумывает проект «Альпийский туризм»: в Альпийских горах выкупается гостиница, куда заселяют офицеров НАТО, прибывших сюда на отдых. Суворов и другие разведчики проводят тут несколько успешных вербовок среди натовцев.

Вернувшись в Вену, Суворов становится невольным участником в сломе карьеры и жизни своего друга, тоже разведчика ГРУ, которого под охраной отправляют в Москву на так называемый «конвейер» (так на сленге разведчиков именовалась жёсткая процедура допросов попавших под подозрение офицеров разведки). Суворов понимает, что такая судьба, возможно, ждёт его самого, и начинает задумываться о побеге.

В ролях

Съёмочная группа 
 Энтони Краузе — режиссёр
 Виктор Суворов, Энтони Краузе, Ян Пуржицкий — сценаристы
 Томаш Тарасин — оператор
 Анджей Рафаль Вальтенбергер — художник
 Ева Смол — монтаж

Отличие фильма от романа и реальных событий 
 Несмотря на объёмную продолжительность фильма (4 серии по ~50 минут каждая), в сценарии многие сцены и эпизоды сильно сокращены по сравнению с оригинальным текстом романа.
 Во вступлении к фильму закадровый голос задаёт вопрос: «Знакомы ли вы с человеком, которому был вынесен смертный приговор?» В романе подобные размышления и эпизоды отсутствуют, и судьба Суворова после бегства не затрагивается в принципе. В реальности же факт заочного вынесения Виктору Резуну смертного приговора за государственную измену по-прежнему остаётся не уточнённым.
 В реальности сотрудник ГРУ Виктор Суворов работал не в Вене, а в женевской резидентуре.
 В романе полковник Кравцов, отправив Суворова на учёбу в Москву, исчезает из повествования. В фильме же Кравцов работает вместе с Суворовым в Вене.
 В романе покровитель Суворова подполковник (затем полковник и генерал-майор) Кравцов, приведший Суворова на работу в разведку, прежде служил в артиллерийских войсках — в одном из эпизодов книги на этом акцентировано внимание. В фильме же Кравцов — выходец из танковых войск, как и Суворов. Это видно по форменным петлицам с изображением танка и аналогичным изображениям на погонах повседневной формы в некоторых сценах. Интересно, что в книге различие петлиц Суворова («танкист») и Кравцова («артиллерист») оговорено особо.
 В романе и в фильме Суворов был холостым. Тем не менее в реальности ни в ГРУ, ни в разведывательное отделение КГБ холостых офицеров не принимали. Примечательно, что даже в авторском предисловии к обновлённым изданиям книги Резун не упоминает о наличии жены и детей, которые были с ним во время работы в Европе и бегства в Великобританию.

Премьера в России 
Впервые фильм в России был показан на телеканале Ren-TV в ноябре 2001 года. Роли дублировал Александр Белявский.

Критика 
Фильм получил резко отрицательную оценку ветеранов советской разведки. В частности, полковник ГРУ в отставке Александр Кадетов в интервью ИТАР-ТАСС сказал:
Не выдерживают критики отношения между разведчиками, атмосфера в ГРУ и, конечно, сцена сожжения предателя в котельной «Аквариума»

См. также 
 Виктор Суворов
 Аквариум (книга)

Примечания 

Фильмы о шпионах
Фильмы на польском языке
Виктор Суворов